Morten Christensen er navnet på flere personer:

 Morten Christensen (født 1965), dansk tennisspiller
 Morten Christensen (skuespiller) (født 1975), dansk skuespiller
 Morten Christensen (skuespiller, født 1948), dansk skuespiller
 Morten Christensen (fodboldspiller) (født 1979), dansk fodboldspiller